Гиви Васильевич Цулая (20 января 1934, Сухуми — 10 апреля 2021, Тбилиси) — советский и российский историк, доктор исторических наук, специалист по истории, источниковедению, филологии, этнографии и ономастике, автор ряда переводов на русский язык грузинских письменных источников средневековья и нового времени, его перу принадлежит более 100 научных публикаций по этим темам.

Биография 
Родился в г. Сухуми Абхазской АССР.

В 1957 г. окончил Сухумский государственный педагогический институт, в 1966 г. — аспирантуру Института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию «Историческая интерпретация основных образов абхазского героического эпоса (Нарты и Абрскил)», в 1988 г. — докторскую диссертацию «Ранний цикл свода грузинских летописей „Картлис Цховреба“ (анализ этнокультурной проблематики)».

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.

Публикации 

монографии
 
 
 
 
 
переводы
 
 
 
 
 Житие и деяния Иллариона Грузина / Перевод с древнегрузинского, введение, примечания. — 1991; 1998.
 Святые и мученики в истории Грузии (Агиографические этюды). — 2006.
Основные статьи
 Обезы по русским источникам // Советская этнография. — 1975. — № 2.
 Грузинский «Хронограф» XIV в. о народах Кавказа // Кавказский этнографический сборник. — 1980. — Т. 7.
 Описание Колхиды и сведения об абхазах в армянской «Географии» VII в. // Ономастика Кавказа. — 1980. — № 2.
 Отрок Шарукан — Атрака Шарганис-дзе (к вопросу об антропонимическом источниковедении народов Кавказа) // Кавказский этнографический сборник. 1984. — Т. 8.
 Осетины в контексте истории Грузии (Домонгольский период) // Этнографическое обозрение. — 1993. — № 3.
 Из истории грузинской агиографии: «Мученичество Давида и Константина» // Этнографическое обозрение. — 1996. — № 1.
 Из истории грузинской агиографии: «Мученичество царя Луарсаба» // Этнографическое обозрение. — 1998. — № 2.
 Из истории грузинской агиографии: «Мученичество Бидзины, Шалвы и Элисбара» // Эмигрант. — 2000. — № 1.
 Об антропономии грузинских евреев // Из материалов сайта «Jewish.ru»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Абхазского университета
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН